Vranovići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Vranovići, un village situé dans la municipalité de Gračanica, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vranovići, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vranovići, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Vranovići, un village situé dans la municipalité de Kotor.